Missatge retornat (del seu nom en anglès Non-Delivery Notification), missatge de correu electrònic que informa d'un problema de lliurament
 Nitrificació-desnitrificació, procés microbiològic per a l'eliminació del nitrogen de les aigües residuals
 NdN també és la fórmula química del nitrur de neodimi, compost químic de neodimi (Nd) i nitrogen (N)